Flateby (Noorwegen), een plaats in de Noorse gemeente Enebakk, provincie Akershus
Flateby (Kungälv), een plaats in de Zweedse gemeente Kungälv